Халинув:

 Халинув — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Миньский повят.
 Халинув — гмина (волость) в Польше, входит в Миньский повят, Мазовецкое воеводство.